Fenerbahçe bezeichnet:

 Fenerbahçe (Kadıköy), ein Viertel im Istanbuler Stadtteil Kadıköy
 Fenerbahçe SK, Istanbuler Sportverein
 Fenerbahçe Istanbul, Fußballabteilung von Fenerbahçe SK
 Fenerbahçe İstanbul (Frauenbasketball), Frauenbasketballabteilung von Fenerbahçe SK
 Fenerbahçe İstanbul (Frauenvolleyball), Frauenvolleyballabteilung von Fenerbahçe SK
 Fenerbahçe İstanbul (Herrenbasketball), Herrenbasketballabteilung von Fenerbahçe SK